Babino kan syfta på:

Bulgarien 

 Babino (distrikt), Kjustendil, Obsjtina Bobovdol,

Kroatien 

 Babino Polje (ort i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län,

Nordmakedonien 

 Babino, Nordmakedonien, ort,